Tabasca peut désigner :

Toponymes

Tabasca : l'une des quatre divisions territoriales et l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas ;
 Tabasca : capitale de la paroisse civile de Tabasca de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme